David Cairns (1926-) écrivain et critique musical britannique.
 David Cairns (1966-2011), homme politique britannique.